Casti bezeichnet: 
 Casti GR, Ort im Kanton Graubünden, Schweiz
 den rätoromanischen Namen von Tiefencastel, Ort im Kanton Graubünden, Schweiz

Casti ist der Familienname folgender Personen:
 Giambattista Casti (1724–1803), italienischer Schriftsteller und Librettist
 John L. Casti (* 1943), amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Casty
 Kasti